Калика:

 Калика — старинное название странников, поющих духовные стихи.
 Калика, дочь Эола () — героиня древнегреческой мифологии, дочь Эола.